Константин фон Экономо (21 августа 1876, Брэила — 21 октября 1931, Вена) — австрийский невролог греческого происхождения.

Биография 
Константин фон Экономо родился в румынском городе Брэила в богатой дворянской семье. Вскоре вместе с семьёй переехал в австрийский Триест, где прошло его детство. В 1893 году поступил в Венский политехнический университет и сперва учился на инженера. Спустя два года стал учиться на медика. В 1901 году окончил медицинский факультет Венского университета. С 1900 по 1903 год был ассистентом у физиолога Зигмунда Экснера. Учился в Мюнхене у Эмиля Крепелина. С 1906 года работал в Вене на кафедре психиатрии ассистентом Юлиуса Вагнер-Яурегга.

Являлся одним из первых лётчиков в Австрии. С 1910 года был президентом аэроклуба. Во время Первой мировой войны служил пилотом, а затем военным врачом. С 1920 года и до конца жизни — профессор кафедры невропатологии и психиатрии медицинского факультета Венского университета. С 1928 года являлся председателем Венского общества психиатров. В 1931 году открыл отделение для изучения головного мозга.

Скончался в 1931 году от сердечного приступа.

Научная деятельность 

Опубликовал около 150 статей и книг. Установил наличие центра головного мозга, отвечающего за глотание и дыхание. Занимался изучением нарушения сна, разработал теорию сна. Описал эпидемический летаргический энцефалит, впоследствии названный его именем. В 1925 году совместно с Георгом Н. Коскинасом разработал схему цитоархитектоники коры полушарий головного мозга (карта Экономо—Коскинаса). Согласно этой схеме, поверхность каждого полушария делится на 7 долей и 109 полей

Память 
В 1932 году в его честь был назван переулок в венском районе Фаворитен. В 1966 году во дворе Венского университета был установлен бюст Константина фон Экономо<ref name=" Van Bogaert, L., Théodoridès, J. (1979). "> Van Bogaert, L., Théodoridès, J. (1979). Constantin von Economo. The Man and the Scientist. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ISBN 3-7001-0284-4.</ref>. В 1976 году, к 100-летию со дня его рождения, в Австрии была выпущена памятная марка.

 Сочинения 
 Die Cytoarchitektonik der Hirnrinde des erwachsenen Menschen, W.— B., 1925 (совм. с G. N. Koskinas).
 Zellaufbau der Grosshirnrinde des Menschen, B., 1927.
 Die Encephalitis lethargica, B.—W., 1929.

 Литература 
 Marburg O. Konstantin Economo Freiherr von San Serff, Dtsch. Z. Nervenheilk., Bd 123, S. 219, 1931.
 Stransky Е. Constantin von Economo, в кн.: Grosse Nervenärzte, Bd 2, Stuttg., 1959.
 Kutlik I.'' Ste vyrocle narodenia Constantina Eoconoma, Bratlsl. lek. Listy, sv. 66, s. 110, 1976.

Примечания 

Медики Австрии
Лётчики Первой мировой войны (Австро-Венгрия)
Выпускники Венского университета
Преподаватели Венского университета